Piranga (geslacht), een geslacht van zangvogels uit de familie Thraupidae
 Piranga (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais